Żarnowiec ist der geographische Name für folgende Orte in Polen: 

 ein Dorf in der Gmina Krokowa, Powiat Pucki, Woiwodschaft Pommern, siehe Żarnowiec (Krokowa)
 den nach dem Ort benannten Jezioro Żarnowieckie, siehe Zarnowitzer See
 ein Dorf in der Gmina Jedlicze, Powiat Krośnieński, Woiwodschaft Karpatenvorland, siehe Żarnowiec (Karpatenvorland)
 ein Dorf in der Gmina Żarnowiec, Powiat Zawierciański, Woiwodschaft Schlesien, siehe Żarnowiec (Powiat Zawierciański)
 ein Dorf in der Gmina Dopiewo, Powiat Poznański, Woiwodschaft Großpolen, siehe Żarnowiec (Dopiewo)

Żarnowiec heißt zudem ein Bach in den Schlesischen Beskiden in der Woiwodschaft Schlesien, siehe:
 Żarnowiec (Bach)
und ist unter dem Namen Żarnowiec miotlasty die polnische Bezeichnung für:
 Besenginster

Żarnowiec ist ferner Namensbestandteil zweier am Südwestende des Zarnowitzer Sees gelegener Kraftwerke:
 das eingestellte und möglicherweise neu zu bauende Kernkraftwerk Żarnowiec
 das daneben liegende konventionelle Pumpspeicherkraftwerk Żarnowiec